Домини́к Себастья́н Лема́н (, 1781—1829) — французский минералог и ботаник.

Биография 
Родился 30 декабря 1781 года в Неаполе во французской семье. В 1793 году семья, лишившись имущества, переехала во Францию. Учился в Колледже Жюийи, затем — в Париже, стал другом Ансельма Гаэтана Демаре.

Леман занимался изучением окаменелостей. В частности, ему принадлежит установление происхождения гирогонитов — известковых оболочек харовых водорослей. Свои статьи он писал главным образом в журнале Парижского филоматического общества, а также в «Словаре естественных наук», главным редактором которого он являлся.

Леман был членом Парижского филоматического общества (с 3 февраля 1816) и Лондонского геологического общества.

В 1828 году, после смерти матери, у Лемана начались серьёзные проблемы с памятью. 28 февраля (указывается также 16 февраля) 1829 года Доминик Себастьян Леман погиб от удара молнии.

Некоторые виды, названные в честь Д. Лемана

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники XIX века
Ботаники по алфавиту
Микологи Франции
Минералоги по алфавиту
Умершие от удара молнии